Библиотекарь:

 Библиотекарь — профессионал по обработке информации в библиотечной и информационной науках.
 Библиотекарь — () — персонаж книг серии по Плоскому миру Терри Пратчетта.
 «Библиотекарь» — серия фильмов о Библиотекаре, охраняющем древние магические реликвии в старинной библиотеке.
 «Библиотекарь» — роман русского писателя Михаила Елизарова.

См. также 
 Библиотекарь: В поисках копья судьбы
 Библиотекарь: Возвращение к копям царя Соломона
 Библиотекарь: Проклятие чаши Иуды
 Библиотекари